En  :
 Zegartowice, village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie.
 Zegartowice, village dans la voïvodie de Petite-Pologne.
 Zegartowice, village dans la voïvodie de Sainte-Croix.